Podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2006 24 zawody w biegach narciarskich odbyły się w Pragelato.


Mężczyźni

5 km siedząc

5 km stojąc

5 km niewidomych

10 km stojąc

10 km niewidomych

10 km siedząc

Sztafeta 1 × 3,75 km + 2 × 5 km

15 km siedząc

20 km stojąc

20 km niewidomych

Kobiety

2,5 km siedząc

5 km stojąc

5 km niewidomych

10 km stojąc

10 km niewidomych

5 km siedząc

Sztafeta 3 × 2,5 km

10 km siedząc

15 km stojąc

15 km niewidomych

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego

Biegi narciarskie na zimowych igrzyskach paraolimpijskich
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Turyn 2006
Zawody w narciarstwie niepełnosprawnych